Аболс, Артис (род. 1973) — латвийский хоккеист, тренер.
 Аболс, Оярс Густавович (1922 — 1983) — советский живописец и теоретик искусства.